Weinbergbach ist ein Gewässername:

 Weinbergbach (Naarn), Zufluss des Schwarzaubaches im Gewässernetz der Naarn im Grenzbereich von Mühlviertel und Waldviertel im Bezirk Freistadt bzw. Bezirk Zwettl.
 Weinbergbach (Degernbach), Zufluss des Degernbaches im Landkreis Straubing-Bogen, Niederbayern